Dix comtés des États-Unis portent le nom de comté de Pike () :
 le comté de Pike, situé dans l'État de l'Alabama ;
 le comté de Pike, situé dans l'État de l'Arkansas ;
 le comté de Pike, situé dans l'État de Géorgie ;
 le comté de Pike, situé dans l'État de l'Illinois ;
 le comté de Pike, situé dans l'État de l'Indiana ;
 le comté de Pike, situé dans le Commonwealth du Kentucky ;
 le comté de Pike, situé dans l'État du Mississippi ;
 le comté de Pike, situé dans l'État du Missouri ;
 le comté de Pike, situé dans l'État de l'Ohio ;
 le comté de Pike, situé dans le Commonwealth de Pennsylvanie.